Stazione di Cavanella d'Adige
 Stazione di Cavanella Po